Luis Fernando Pérez puede referirse a:

 Luis Fernando Pérez (1977), pianista español. 
 Luis Fernando Pérez (1982), futbolista colombiano.
 Luis Fernando Pérez Algorri (1958), escritor y periodista español.